Скривен (; ):
 Топоним
  — деревня в Норт-Йоркшире, Англия.
  — населённый пункт в округе Уэйн, Джорджия, США.
 Скривен — округ в Джорджии, США.
 Фамилия
  (1819—1886) — ирландский поэт, автор христианского гимна «Что за Друга мы имеем».
  (1854—1940) — американский генерал, первый председатель Национального консультативного комитета по воздухоплаванию.
  (род. 1928) — австралийский математик и философ, член Академии общественных наук Австралии.
 Скривен, Маргарет (1912—2001) — британская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.

Примечания